Bonhote kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Lewis Bonhote
 John James Lewis Bonhote

Robotskapade auktorsförkortningar